Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 177001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 stycznia 2003 do 28 sierpnia 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

177001-177100

177101-177200

177201-177300

177301-177400

177401-177500

177501-177600

177601-177700

177701-177800

177801-177900

177901-178000

Przypisy 

Lista planetoid 177001-178000